En Wikipedia, Jacoby puede hacer referencia a las siguientes personas

Apellido 
Felix Jacoby (1876 — 1959), clasicista y filólogo alemán;
Joe Jacoby (1959), cuyo nombre real es Joseph Erwin Jacoby, exjugador de fútbol americano;
Georg Jacoby (1882 — 1964), director y guionista cinematográfico alemán;
Mario Jacoby (1925 — 2011),  analista junguiano, psicoterapeuta, escritor alemán;
Adriana Hoffmann Jacoby (1940), más conocida como Adriana Hoffmann, bióloga y botánica chilena

Nombre 
Jacoby Shaddix (1976), cuyo nombre real es Jacoby Dakota Shaddix, vocalista de la banda Papa Roach;
Jacoby Ellsbury (1983), cuyo nombre completo es Jacoby McCabe Ellsbury,  beisbolista estadounidense.